Lohbach ist ein geographischer Name

Ort:
 Lohbach (Wörth an der Donau), Einöde in der Gemarkung von Hofdorf, Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern

Fließgewässer:

 Lohbach (Ascha), rechter Zufluss der Ascha bei Lilienthal (Schönsee), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Lohbach (Bobengrüner Bach), linker Zufluss des Bobengrüner Bachs (zum Froschbach, zur Selbitz) bei Erlaburg, Markt Bad Steben, Landkreis Hof, Bayern
 Lohbach (Chiemsee), mündet bei Stöttham in den Chiemsee
 Lohbach (Döllenbach), linker Zufluss des Döllenbachs (zur Roth) bei Auerbach (Horgau), Landkreis Augsburg, Bayern
 Lohbach (Dorfbach), linker Quellbach des Dorfbachs in Oberschopfheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lohbach (Dürrschweinnaab), linker Quellbach der Dürrschweinnaab nahe Wendersreuth (Kirchendemenreuth), Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lohbach (Elbbach), rechter Zufluss des Elbbachs im Westerwald bei Hadamar, Landkreis Limburg-Weilburg, Rheinland-Pfalz
 Lohbach (Ennetacher Ablach), rechter (!) Zufluss der Ennetacher Ablach (linker (!) Teilungsast der Ablach, zur Donau) gleich nach der Flussteilung beim Dillmannschen Sägewerk nahe Rulfingen, Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Lohbach (Erpe), linker Zufluss der Erpe (zur Twiste) nahe Philippinenthal, Stadt Wolfhagen, Landkreis Kassel, Hessen
 Lohbach oder Lobach (Eschbach), rechter Zufluss des Eschbachs bei Tyrol (Remscheid), kreisfrei, Nordrhein-Westfalen
 Lohbach (Feilebach), rechter Zufluss des Feilebachs in Dröda, Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen
 Lohbach, rechter Oberlauf des Frauendorfer Bach (zum Inn) bis Waldhausen, Gemeinde Schnaitsee, Landkreis Traunstein, Bayern; mit verschiedenem Ober- und Unterlaufnamen: Stangerner Bach → Lohbach (von Köhldorf bis Schrankbaum) → Schrankbaumerbach
 Lohbach (Große Ohe), linker Zufluss der Großen Ohe (zur Gaißa) nahe Otting, Markt Eging am See, Landkreis Passau, Bayern
 Lohbach, bayerischer Teilabschnitt um Markt Mähring, Landkreis Tirschenreuth des tschechischen Hamerský potok Hammerbach, linker Zufluss der Mies bei Ústí nad Mží (Kočov), Region Plzeňský, Tschechien
 Lohbach (Hardenberger Bach), linker Zufluss des Hardenberger Bachs in Neviges (Velbert), Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Lohbach (Helme), linker Zufluss der Helme bei Görsbach, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Lohbach (Hörder Bach), rechter Oberlauf des Hörder Bachs bis kurz vor Hörde (Dortmund), kreisfrei, Nordrhein-Westfalen
 Lohbach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Schwarzenbach, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lohbach (Inn), linker Zufluss des Inns in Innsbruck, Tirol
 Lohbach (Issel) (Hogefeldsbach), linker Zufluss der Issel nahe Dämmerwald (Schermbeck), Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Lohbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lohbach (Kettbach), rechter Zufluss des Kettbachs oder Kannebrocksbach (zum Halterner Mühlenbach oder Heubach) unweit des Hofes Füßner nahe Merfeld (Dülmen), Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Lohbach (Lein), rechter Zufluss der Lein nahe Mulfingen (Göggingen), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Lohbach (Leukbach), linker Zufluss des Leukbachs (Leuk) in Saarburg, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Lohbach (Löster) – siehe unten → Oberlösterner Lohbach
 Lohbach (Mattenbach), linker Zufluss des Mattenbachs in der Gemeinde Elsau, Kanton Zürich
 Lohbach (Muglbach), linker Zufluss des Muglbachs nahe Querenbach, Stadt Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lohbach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs in Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Lohbach (Mussenbach), rechter Zufluss des Mussenbachs (zum Haidbach, zur „Sächsischen“ Saale) bei Mechlenreuth, Gemeinde Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Lohbach (Perlenbach), rechter Oberlauf des Perlenbachs (zur Schwesnitz) bis Reichenbach, Stadt Schönwald, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Lohbach (Polenz), rechter Zufluss der Polenz in Neustadt in Sachsen, Sachsen
 Lohbach (Ruhr), rechter Zufluss der Ruhr bei Mülheim
 Lohbach (Röslau) – siehe unten → Schöffellohbach
 Lohbach (Saale), linker Zufluss der („Sächsischen“) Saale bei Bug, Gemeinde Weißdorf, Landkreis Hof, Bayern
 Lohbach (Schinderbach), linker Zufluss des Schinderbachs (zum Waginger See) bei Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lohbach (Schlattein), rechter Zufluss der Schlattein oder des Schlatteinbachs (zur Waldnaab) vor Wildenau, Markt Plößberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Lohbach (Selbitz), linker Zufluss der Selbitz über einen Mühlkanal an der Selbitzmühle, Stadt Lichtenberg (Oberfranken), Landkreis Hof, Bayern
 Lohbach (Siesbach), linker Zufluss des Siesbachs bei Siesbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Lohbach (Sudbach), linker Zufluss des Sudbachs zwischen Ehrsen und Grastrup (Bad Salzuflen), Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Lohbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach bei Großschwarzenlohe (Wendelstein), Landkreis Roth, Bayern
 Lohbach, rechter Oberlauf des Stäbnitzbachs, mit diesem zusammen Grenzbach zu Tschechoslowakei bei Egerteich, Gemeinde Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern, tschechischer Name auf gesamter Länge Třiselný potok, linker Zufluss der Wondreb/Odrava 
 Lohbach (Türkenbach), linker Zufluss des Türkenbachs (zum Inn) in Mehlmäusl, Gemeinde Julbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lohbach (Wupper), linker Zufluss bei Oedeschlenke (Radevormwald), Oberbergischer Kreis

 Oberlösterner Lohbach, rechter Zufluss der Löster oder des Lösterbachs nahe Löstertal-Buweiler, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Rheinland-Pfalz
 Schöffellohbach, rechter Zufluss der Röslau vor Vordorfermühle, Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Lindenlohbach
 Lobach
 Lobbach
 Löhbach
 Lohbächlein

 Lohgraben
 Loobach